Draga  (in sloveno: Draga) è un paese della Slovenia, frazione del comune di Nova Gorica, situata vicino alla valle del Vipacco e vicino al paese di Montespino.

Nome
Il nome deriva dal Draga slovena che significa piccola, stretta valle.

Altri progetti 

Insediamenti di Nova Gorica